Kartäuserstraße steht für:

 Kartäuserstraße (Erfurt)
 Kartäuserstraße (Freiburg im Breisgau)
 Kartäuserstraße (Mainz)
 Kartäuserstraße (Ochsenfurt)
 Kartäuserstraße (Volkach)